Kitty Lord et l'Arcane Cosmique de Mélusine Vaglio est le quatrième tome de la tétralogie Kitty Lord. Le roman a été publié en 2008 aux éditions Hachette.

Résumé

Un objet non identifié s’écrase au Kansas et Gwen Garber contacte Kitty pour qu’elle l’accompagne d’urgence au Nouveau-Mexique. L’armée aurait capturé un extraterrestre vivant ! Kitty pense immédiatement à un canular orchestré par les Néphilim. À leur arrivée, le général de la base militaire est désespéré : l’ET s’est volatilisé !

Kitty vit une aventure extraordinaire : enlevée à bord d’un ovni, elle découvre l’existence de créatures magnifiques, les Elohim - les Seigneuries Divines - qui lui enseignent l’importance de l’amour. Elle apprend aussi que des Archidémons redoutables, issus de la première rébellion, veulent conquérir la Terre pour se venger. Les Elohim laissent à Kitty un Globus Mundi, sorte de Livre Monde censé lever l’énigme sur la Supraconscience qui a créé l’univers.

Kitty devra affronter les agents de Majestic 12 qui veulent garder le secret sur l’existence des extraterrestres, et les Fils de Jared, qui depuis l’époque de Saint Augustin, conspirent pour cacher l’existence historique des Néphilim. Devant ces deux adversaires, Kitty se retrouve face à elle-même. Après avoir perdu deux êtres chers, elle devra pourtant affronter le nouveau danger qui guette l’humanité : une invasion des démons libérés de leur prison située dans une dimension parallèle.

Kitty saura-t-elle convaincre John Dickmoy et Gwen Garber de la rejoindre dans son combat ?

Chapitrage

 L'Univers invisible
 Le Crash
 La base de Pendleton
 Rencontre rapprochée du quatrième type
 Les hommes en noir
 L'ermite
 Azazel
 Le complot E.T.
 Attentat
 Le trophée Challenge
 La Porte des Ténèbres
 Le début du commencement

Roman de Kitty Lord
Roman français paru en 2008